Список кантри-альбомов №1 в США в 2000 году (Top Country Albums 2000) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 2000 году  по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

Кантри-певица Шанайя Твейн со своим альбомом Come On Over (вышедшим ещё в 1997 году) поставила рекорд, лидируя 50-ю неделю в кантри-чарте.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 2000 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2000 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2000 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2000 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2000 года
2000 год в музыке США